Щупаков:
 Щупаков, Леонид Григорьевич (род. 1939) — советский футболист.
 Щупаков, Олег Григорьевич (род. 1938) — советский футболист.